AEC, Abans de l'Era Comuna
 AEC, Associació Espanyola de Climatologia
 AEC, Agència Espacial de Catalunya